Meeuwis ist der Familienname folgender Personen:

 Guus Meeuwis (* 1972), niederländischer Popsänger
Jan Meeuwis (1905–?), belgischer Radrennfahrer
 Marcel Meeuwis (* 1980), niederländischer Fußballspieler